Gli Arici (o Arizzi) furono una nobile famiglia bresciana.

Storia 
Noti anche col primo nome di De Arisis, sono nobili rurali presenti gia in tempi antichi, tra i loro primi esponenti vi è Aricius de Alemania, iscritto nell'elenco visconteo del 1388. Annoverati tra gli iscritti alla matricola malatestiana del 1406, furono inizialmente residenti a Botticino, anche se Lo Spreti fa risalire le origini presso l'abitato di S. Eufemia della Fonte. La famiglia è ricordata anche per gesti eroici come la difesa delle mura bresciane durante l'assedio visconteo del 1438. Tra gli esponenti di maggior spicco vi è Cesare Arici, poeta e letterato del XVIII secolo.

Il nome della famiglia, deriverebbe dalla parola latina Arisa, ossia spiga, riportata anche nello stemma di famiglia.

Stemma di famiglia 

Lo stemma della famiglia Arici consiste in uno scaglione di argento coricato e rivolto su rosso - 2 leoni controrampanti di oro tenenti una spiga di riso di argento tra le anteriori su azzurro.

Personaggi illustri 
 Gerolamo Arici (XVI sec.)
 Cesare Arici (1782 - 1836) poeta e letterato 
 Carlo Antonio Arici (XIX sec.)

Albero genealogico

Rami della famiglia 
 Ramo bresciano
 Ramo bergamasco

Feudi 
 Botticino
 Cardinale in Val di Noto nella bergamasca (XVI sec.)
 Cignano 
 Corticelle

Note

Altri progetti 

A